Гиви Иоселиани: Иоселиани, Гиви Александрович (1918 — ?) — советский футболист.
  (род. 1990) — грузинский футболист.